volt (eenheid), de eenheid van elektrische spanning, vernoemd naar Alessandro Volta (1745-1827), Italiaans natuurkundige en pionier van elektriciteit

Vernoemd
 Chevrolet Volt, een auto van General Motors
 Volt (bedrijf), een Tilburgse gloeilampenfabriek, later overgenomen door Philips
 Volt (televisieprogramma), een discussieprogramma op één
 Volt (radio), een radioprogramma op Studio Brussel

Muziek
 Volt (Belgische band)
 Volt (Britse band), een band met elektronische muziek
 Voltio, Reggaetónzanger uit Puerto Rico
 Volts, een album van AC/DC

Politiek
 Volt Europa, Europese politieke partij
 Volt Nederland, de Nederlandse afdeling van Volt Europa